Hiller
Osoby noszące nazwisko Hiller
 Arthur Hiller – amerykański reżyaer
 Ferdinand Hiller – niemiecki kompozytor
 István Hiller – węgierski polityk
 Johann Adam Hiller – niemiecki kompozytor
 Karol Hiller – polski malarz
 Lejaren Hiller – amerykański kompozytor
 Stanisław Hiller – polski histolog
 Wendy Margaret Hiller – brytyjska aktorka
Producent samolotów
 Hiller Aircraft Corporation
 Hiller X-18